Die Oberste Liga 1994 war die dritte Spielzeit der höchsten russischen Spielklasse im Fußball. Sie begann am 11. März und endete am 6. November 1994. Meister wurde wie im Vorjahr Spartak Moskau.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden letzten Vereine stiegen ab.

Teilnehmer 

Die 16 Teilnehmer setzten sich wie folgt zusammen:

Die  13 bestplatzierten Mannschaften der Saison 1993:
 Spartak Moskau
 Rotor Wolgograd
 Dynamo Moskau
 Tekstilschtschik Kamyschin
 Lokomotive Moskau
 Spartak Wladikawkas
 Torpedo Moskau
 Uralmasch Jekaterinburg
 ZSKA Moskau
 Kamas Nabereschnyje Tschelny
 Lokomotive-Sportsmen Nischni Nowgorod
 Dynamo Stawropol
 Schemtschuschina Sotschi

Die drei erstplatzierten Mannschaften der Relegationsrunde:
 Krylja Sowetow Samara
 FK Lada Toljatti
 Dinamo-Gasowik Tjumen

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Vollständige Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1994
Premjer-Liga-Saison